Ektoplazma může znamenat:
 ektoplazma (biologie) – povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků,
 ektoplazma (parapsychologie) – termín týkající se spolu s „teleplazmou“ procesu materializace a dematerializace.